Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet 2008 – osiemnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Odbył się w dniach 8–17 stycznia 2008 roku w Angoli.

Mistrzostwa były jednocześnie kwalifikacją do turnieju olimpijskiego w Pekinie.

Tytułu zdobytego w 2006 broniła reprezentacja Angoli, która potwierdziła dominację na kontynencie zdobywając szóste mistrzostwo z rzędu oraz prawo występu w turnieju olimpijskim.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2008 w piłce ręcznej
2008 w Afryce
Piłka ręczna w Angoli